Христо Илиев може да се отнася за:

 Христо Илиев – български зограф от XIX век
 Христо Илиев – български треньор по волейбол
 Христо Илиев – български летец
 Христо Илиев – български предприемач
 Христо Илиев – български общественик
 Христо Илиев – Чарли – български сценарист
 Христо Илиев – Патрата – български футболист

Вижте също 
 Илиев